Jean-Pierre Bernès (né en 1957), agent de footballeurs. 
 Jean-Pierre Bernés (né en 1940), professeur de lettre et diplomate français.